Kem', è un toponimo russo, che può riferirsi a:
Kem' – cittadina della Repubblica di Carelia;
Kem' – fiume della Russia europea nordoccidentale, tributario del mar Bianco;
Kem' – fiume della Siberia occidentale, affluente sinistro dello Enisej
Čirko-Kem' – fiume del nord della Carelia

Pagine correlate 

Kem
Kemi (disambigua)